Friesenhaus steht für:

 Uthlandfriesisches Haus
 Ostfriesenhaus, siehe Gulfhaus
Siehe auch:
Friesenburg
Friesenhäuschen